Цвейба:

 Цвейба, Ахрик Сократович (род. 1966) — советский, российский и украинский футболист.
 Цвейба, Сандро Ахрикович (род. 1993) — российский футболист.